Gudrun Theuerkauff – ex schermitrice tedesca
 Jürgen Theuerkauff – ex schermidore tedesco